Беженарь — украинская фамилия.

Известные носители:
 Беженарь, Виталий Фёдорович (род. 1969) — российский медик.
 Беженарь, Олег Валерьевич (1971—2023) — молдавский футболист, тренер.

См. также 
 Беженар
 Беженару, Константин
 Боженар